Enguerrand de Coucy ist der Name folgender Personen:
 Enguerrand I. de Coucy (um 1069–um 1116/1118), Herr von Boves, La Fère und Coucy sowie Graf von Amiens
 Enguerrand II. de Coucy (um 1110–um 1147/49), Herr von Coucy, Marle, Vervins, Pinon, Crépy, Crécy und La Fère
 Enguerrand III. de Coucy (1182–um 1242), Herr der Baronie Coucy und Erbauer der größten Burganlage Europas
 Enguerrand IV. de Coucy (?–1310), Herr von Coucy, Marle und La Fère
 Enguerrand V. de Coucy
 Enguerrand VI. de Coucy (1313–1346), Herr von Coucy, Marle, La Fère, Oisy und Montmirail 
 Enguerrand VII. de Coucy (1340–1397), Herr von Coucy, Graf von Soissons, Pair von Frankreich, englischer Peer und Ritter des Hosenbandordens